Alfred Oulevay (1896-1965), homme politique suisse ;
 Henri-Charles Oulevay (1834-1915), peintre, caricaturiste, illustrateur et graveur français.